The Minis (Минис) — вторая (после The Stormies) по времени появления греческая супергруппа, существовавшая в середине 1960-х годов. Играла в стиле рок и бит.

История 
The Minis была основана в Афинах в начале 1966 года. Группа просуществовала как единый коллектив всего несколько месяцев, в течение которых они выпустили два сингла: «Darlin» / «Yepee Ya Ya song» и «And I love her» / «Girl».

«Minis» на древнегреческом языке означает «гнев».

Состав группы:
 Аргирис Кулурис (Argyris Koulouris) — электрогитара
 Демис Руссос (Demis Roussos) — Бас-гитара
 Тимиос Петру (Thimios Petrou) — Вокал
 Лукас Сидерас (Lucas Sideras) — Барабаны
 Лакис (Стилос) Влавианос (Lakis Vlaviano) — Электроорган, клавишные.

The Minis существовали параллельно с другой греческой супергруппой — The Stormies, причём половина музыкантов из The Minis участвовала и в The Stormies, но The Minis возник как минимум на полгода позже. Основным местом, в котором выступали The Minis, был клуб «Coronet».

За исключением Вангелиса, который сотрудничал с музыкантами, но официально в состав группы не входил, остальные в большинстве своём после распада проекта стали основой для одного из самых известных греческих рок-проектов — Aphrodite’s Child: а именно — Демис Руссос, Лукас Сидерас и Аргирис «Серебряный» Кулурис. Стилос Влавианос в дальнейшем участвовал в записи многих хитов Демиса Руссоса во время его сольной карьеры в 1970-х.

Первый сингл «Darlin'» / «Yepee Ya Ya song» был записан совместно с популярной исполнительницей Зоей Курукли (Zoitsa «Zoe» Kouroukli), с которой Вангелис до этого уже работал при записи нескольких синглов. При этом группа The Minis вместе с Зоей также появились в фильме Орестиса Ласкоса «Na zei kaneis i na mi zei» (Быть или не быть), исполняя песни своего первого сингла. В титрах этого фильма группа намеренно была указана как Storms, поскольку была своеобразным гибридом двух групп. Певица Зои Курукли, уже записывала композиции со Stormies до этого фильма, кроме того, вместо Лакиса Влавианоса на клавишных участвовала Марина Диалетис (сестра известного перкуссиониста Эногмона Диалетиса (Enogmon Dialetis)), которая сотрудничала со Stormies, но никогда не была частью группы.

Несмотря на короткий промежуток времени, в течение которого группа была активна, она оставила серьёзный след в истории греческой рок-музыки. В частности, её неоднократно упоминает Никос Масторакис в своей «Истории греческой рок-музыки» в разделе «Супергруппы».

Дискография

Синглы 
 And I Love Her / Girl (7", Single) — лейбл Music-Box — Номер в каталоге MB 632 — год выпуска 1966
 The Yupee Ya-Ya Song (7", Single) совместно с Ζωή Κουρούκλη (Zoe Kouroukli) — лейбл Pan-Vox (2) — Номер в каталоге PAN 6056 — год выпуска 1966

Сборники

Примечания 

Музыкальные коллективы Греции
Рок-группы Греции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1966 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1966 году
The Forminx